Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

108e régiment d'infanterie
108e régiment d'infanterie territoriale
108e régiment de tirailleurs tunisiens

Homonymie d'unités militaires